Дя́дько Міло́н — назва декількох художніх творів:
 Дядько Мілон — новела Гі де Мопассана, видана 1883 року;
 Дядько Мілон — збірка новел Гі де Мопассана, видана 1899 року.